Чарлз, Чарльз — фамилия и мужское имя, аналог имён Шарль и Карл. Английских королей, носивших имя Чарльз, в России по традиции называют Карлами (Карл I, Карл II и Карл III).

Имя 
 Чарльз (Карл) III, король Великобритании
 Чарльз Блаунт, 8-й барон Маунтжой
 Чарльз Брэндон, 3-й герцог Саффолк
 Чарльз Фицрой, 2-й герцог Графтон

Фамилия 
 Чарльз, Аннетт (1948—2011) — американская актриса.
 Чарльз, Гай (род. 1983) — американский актёр, известный по ролям в телесериалах «Огни ночной пятницы» и «Анатомия страсти».
 Чарльз, Говард (род. 1983) — британский актёр.
 Чарльз, Джон (1931—2004) — валлийский футболист.
 Чарльз, Джордж (1916—2004) — главный министр Сент-Люсии (1960—1964).
 Чарльз, Джош (род. 1971) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Чарльз, Дэвид Атиба (род. 1977) — тринидадский футболист.
 Чарльз, Дэдра (1968―2018) ― американская баскетболистка и ассистент тренера в клубе «Теннесси Леди Волантирс».
 Мэри Кармель Чарльз (1912―1999) — детская писательница и последняя носительница языка ньюльнюл.
 Чарльз, Кейла (род. 1998) — американская баскетболистка.
 Чарльз, Кен (род. 1951) — тринидадский баскетболист.
 Чарльз, Ларри (род 1956) — американский писатель, режиссёр и продюсер.
 Чарльз, Макс (род. 2003) — американский киноактёр.
 Чарльз, Мел (1935—2016) — валлийский футболист.
 Чарльз, Никола (род. 1969) — английская актриса и фотомодель.
 Чарльз, Пьер (1954—2004) — политический и государственный деятель Доминики.
 Чарльз, Рэй (1930—2004) — американский джазовый музыкант.
 Чарльз, Тедди — парикмахер, стилист.
 Чарльз, Тина (род. 1988) — американская баскетболистка.
 Чарльз, Уэсли (род. 1975) — сент-винсентский футболист.
 Чарльз, Хадсон (род. 1965) — тринидадский футболист и тренер.
 Чарльз, Хьюберт (род. 1948) — доминикский дипломат.
 Чарльз, Эззард (1921—1975) — американский боксёр-профессионал.
 Чарлз, Юджиния (1919—2005) — политик, премьер-министр Доминики с 21 июля 1980 до 14 июня 1995.

Географические названия 
 Чарльз — округ в Мэриленде, США
 Чарльз (река) — река в Массачусетсе, США
 Чарльз (остров, Коннектикут) — остров в Коннектикуте, США
 Чарльз (остров, Нунавут) — остров в Нунавуте, Канада

См. также 
 Чарлстаун
 Чарлстон
 Чарльстон

Примечания